Der Name Castel San Pietro bezeichnet:
 Castel San Pietro Romano, eine Gemeinde in der Provinz Rom, Region Latium, Italien
 Castel San Pietro Terme, eine Gemeinde in der Provinz Bologna, Region Emilia-Romagna, Italien 
 Castel San Pietro TI, eine Gemeinde im Bezirk Mendrisio, Kanton Tessin, Schweiz
 Castel San Pietro (Trentino), eine Burgruine in der Provinz Trient, Italien